Kortright steht für:

 Kortright (New York), eine Stadt im Delaware County (New York)

Kortright ist der Familienname folgender Personen:

 Cornelius Hendricksen Kortright (1817–1897), britischer Gouverneur
 Elizabeth Kortright Monroe (1768–1830), First Lady der Vereinigten Staaten